Wank ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Wank (Berg), Berg des Estergebirges
 Wank (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil des Marktes Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Wank (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wank (Ohlstadt), bei Ohlstadt, Berg der Walchenseeberge, Bayern
 Wank (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wank (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Wank ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Wank (* 1988), deutscher Skispringer
 Bruno Wank (* 1961), deutscher Bildhauer und Bronzegießer
 Elisabeth Wank, deutsche Volksmusikerin und Fernsehmoderatorin, siehe Elisabeth Rehm
 Hans-Joachim Wank (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Hugo Wank (1905–1988), österreichischer Architekt und Designer
 Lukas Wank (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Martin Wank (1928–2000), deutscher Bildhauer und Bronzegießer
 Max Wank (1926–2016), österreichischer Fossiliensammler
 Rolf Wank (* 1943), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Rudolf Wank (1939–2017), deutscher Immunologe und Hochschullehrer
 Veit Wank (* 1963), deutscher Sportwissenschaftler

WANK steht für:
 einen Computerwurm, siehe WANK (Computerwurm)

Siehe auch:
 Wang

Abkürzung